Schellenberg kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustav August Ludwig David Schellenberg (1882–1963), tysk botanist
 Johann Rudolph Schellenberg (1740–1806), schweizisk entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar